Кубок європейських чемпіонів 1965—1966 — 11-й сезон Кубка європейських чемпіонів, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1965-1966 на офіційному сайті УЄФА   

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1965 у футболі
1966 у футболі